Alek'sandr Karapetyan – calciatore armeno
 Andranik Karapetyan – sollevatore armeno
 Gevorg Karapetyan – ex calciatore armeno
 Karen Karapetyan – politico armeno
 Sargis Karapetyan (1963) – ex calciatore armeno
 Sargis Karapetyan (1990) – ex calciatore armeno